Der Paddel-Klub Hannover e.V. (PKH) ist ein Kanusportverein in Hannover. Der Verein ist Mitglied im Deutschen Kanu-Verband. Der Vereinssitz liegt im Stadtteil Döhren an der durch Hannover fließenden Leine.

Der Verein wurde im Dezember 1930 gegründet. Zunächst war er ein Kanusportverein mit dem Schwerpunkt im Kanurennsport. Aus seinen Reihen stammte der zweimalige Deutsche Meister im K1, Siegfried Gunkel.

In späteren Jahren verlagerten sich die Vereinsaktivitäten hin zu den heutigen Schwerpunkten im Breitensport. Ausgeübt werden Kanuwandern, Wildwasserpaddeln, Seekajakfahren sowie Großgewässerfahrten. In diesen Disziplinen wird ein mit rund 40 Vereinsfahrten im Jahr umfangreiches Sportprogramm angeboten. Wiederholt hat der Verein Auszeichnungen des Deutschen Kanu-Verbandes wegen seines Einsatzes in der Ausbildung erhalten. Mit rund 400 Mitgliedern gehört der Verein zu den großen Kanusportvereinen in Niedersachsen.

Weblinks 
 Website des Paddel-Klub Hannover e.V.

Hannover
Sportverein (Hannover)
Döhren (Hannover)
Wassersportverein aus Niedersachsen